Анато́лий Сычёв:
 Сычёв, Анатолий Викторович (1932—2018) — советский и российский математик и шахматист.
 Сычёв, Анатолий Павлович (род. 1938) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.